Чемпионат мира по фристайлу 2011 года — 13-й в истории чемпионат мира, прошедший со 2 по 5 февраля 2011 года в американском Дир-Вэлли. Дир-Вэлли  стал первым городом, принимавшим чемпионат мира дважды. В программу чемпионата мира впервые был включен слоупстайл, что позволило увеличить количество разыгрываемых комплектов медалей до 12.

Призёры

Мужчины

Женщины

Медальный зачёт

Ссылки 
 Чемпионат мира на сайте FIS
 Официальный сайт Чемпионата мира

Чемпионаты мира в США
Февраль 2011 года
Международные спортивные соревнования в Юте
Международные соревнования по фристайлу в США